Citybike (stadscykel) kallas en cykel som är utformad för bruk under vardagen. 

En snävare definition av begreppet är att det är en cykel utformad för vardagslivet med en modern design av ramen, rakt styre, utanpåliggande växlar och handbromsar (fotbroms för bakhjulet kan dock förekomma). Cykeln är därigenom mycket lik en traditionell mountainbike, men med smalare och mindre grova däck. Ett vanligare uttryck för citybiken är hybridcykel. 
Cyklar